Alexander Laing ist der Name folgender Personen:

* Alexander Laing (Dichter) (1787–1857), schottischer Dichter
 Alexander Laing (Architekt) (1752–1823), schottischer Architekt
 Alexander Laing (Schriftsteller) (1903–1976), US-amerikanischer Schriftsteller und Dichter
 Alex Laing (Rugbyspieler) (1865–?), schottischer Rugbyspieler
 Alex Laing (Fußballspieler), neuseeländischer Fußballspieler 
 Alexander Gordon Laing (1793–1826), schottischer Afrikaforscher